Titan može značiti:

 Titanij, kemijski element
 Titan (mjesec), Saturnov satelit
 Titan (mitologija), likovi iz grčke mitologije
 Titan (rakete), NASA-ina obitelj raketa
 Titan (jezik)
 Titan (album), album sastava Septicflesh